Кшептовський () — польське, гуральське прізвище.

Відомі носії 
 Анджей Кшептовський I (1903—1945) — польський лижник та громадський діяч. 
 Анджей Кшептовський II (1902—1981) — польський лижник. 
 Вацлав Кшептовський (1897—1945) — польський громадський діяч, колаборант.
 Ян Кшептовський (1809—1894) — польський поет, гуральський народний співак.

Польські прізвища